Бруснікіна — російське прізвище.

Чоловіча форма — Бруснікін.

Відомі представники 
 Бруснікіна Ольга Олександрівна (. 1978) — російська спортсменка, синхроністка.
 Бруснікіна Марина Станіславівна (. 1961) — театральний режисер і педагог, актриса.
 </noinclude>